Roonstraße 41 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Roonstraße 41 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Hoheluft-West
 Roonstraße 41/43 (Wuppertal)